Calamuchita puede referirse a las siguientes divisiones administrativas:
Valle de Calamuchita, una localidad del municipio de Uriondo (Tarija);
Departamento de Calamuchita, un departamento de la provincia de Córdoba (Argentina);
Yacanto de Calamuchita, una ciudad de la provincia de Córdoba (Argentina);
Santa Rosa de Calamuchita, una ciudad de la provincia de Córdoba (Argentina);
Río Tercero o Ctalamochita (Calamuchita), una ciudad de la provincia de Córdoba (Argentina);
Valle de Calamuchita,  un valle de la provincia de Córdoba (Argentina);

Toponimia quechua de Argentina